|-
| 186901 - ||  || 11 iunie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186902 - ||  || 11 iunie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186903 - ||  || 11 iunie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186904 - ||  || 12 iunie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186905 - ||  || 12 iunie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186906 - ||  || 11 iunie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186907 - ||  || 12 iunie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186908 - ||  || 12 iunie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186909 - ||  || 11 iunie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186910 - ||  || 15 iunie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186911 - ||  || 13 iunie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186912 - ||  || 17 iunie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186913 - ||  || 19 iunie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 186914 - ||  || 14 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186915 - ||  || 10 iulie 2004 ||  || , 
|-
| 186916 - ||  || 14 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186917 - ||  || 14 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186918 - ||  || 7 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186919 - ||  || 8 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186920 - ||  || 9 august 2004 || Reedy Creek || 
|-
| 186921 - ||  || 9 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186922 - ||  || 7 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186923 - ||  || 8 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186924 - ||  || 9 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186925 - ||  || 9 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186926 - ||  || 5 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186927 - ||  || 8 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186928 - ||  || 8 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186929 - ||  || 9 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186930 - ||  || 9 august 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186931 - ||  || 10 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186932 - ||  || 10 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186933 - ||  || 10 august 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186934 - ||  || 12 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186935 - ||  || 15 august 2004 || Reedy Creek || 
|-
| 186936 - ||  || 15 august 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 186937 - ||  || 15 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186938 - || 2004 QS || 18 august 2004 ||  || 
|-
| 186939 - ||  || 19 august 2004 || Pla D'Arguines || R. Ferrando
|-
| 186940 - ||  || 19 august 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 186941 - ||  || 21 august 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 186942 - ||  || 21 august 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 186943 - ||  || 21 august 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 186944 - ||  || 25 august 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186945 - ||  || 4 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186946 - ||  || 7 septembrie 2004 ||  || 
|-
| 186947 - ||  || 7 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186948 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186949 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186950 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186951 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186952 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186953 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186954 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186955 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186956 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186957 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186958 - ||  || 7 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186959 - ||  || 7 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186960 - ||  || 8 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186961 - ||  || 9 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186962 - ||  || 9 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186963 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186964 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186965 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186966 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186967 - ||  || 9 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186968 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186969 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186970 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186971 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186972 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186973 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186974 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186975 - ||  || 11 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186976 - ||  || 13 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186977 - ||  || 9 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186978 - ||  || 9 septembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186979 - ||  || 9 septembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186980 - ||  || 10 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186981 - ||  || 15 septembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186982 - ||  || 7 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186983 - ||  || 7 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186984 - ||  || 17 septembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186985 - ||  || 18 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186986 - ||  || 20 septembrie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 186987 - ||  || 16 septembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186988 - ||  || 2 octombrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186989 - ||  || 3 octombrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186990 - ||  || 5 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186991 - ||  || 6 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186992 - ||  || 7 octombrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186993 - ||  || 6 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186994 - ||  || 10 octombrie 2004 ||  || 
|-
| 186995 - ||  || 5 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186996 - ||  || 5 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186997 - ||  || 2 octombrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186998 - ||  || 5 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186999 - ||  || 5 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187000 - ||  || 7 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-